Каролина Августа Баварска (нем. Karoline Auguste von Bayern) била је владар, из куће Вителсбаха.

Рођена је 8. фебруара 1792, у Манхајму, из којег је само као двогодишња, морала с родитељима побећи. Била је кћи баварског краља Максимилијана I Јозефа и Вилхелмине Августе од Хесен-Дармштата. 1796, јој је умрла мајка на туберкулозу. Њен отац се након тога по други пут оженио с баденском принцезом Каролином од Бадена. Каролина Августа била је приморана да се 8. априла 1808, уда у Минхену, за принца Вилхелма I од Виртемберга. Тај брак није био нешто успешан, па се други пут удала за хабзбуршког цара Франца II. Али ипак, никада није имала потомака. Умрла је 9. фебруара 1873. Сахрањена је у Царској крипти, у Бечу.

Породично стабло

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1792.
Умрли 1873.
Династија Вителсбах
Добитници Златне руже